La contea di Carleton è una contea del Nuovo Brunswick, Canada di 27.019 abitanti, che ha come capoluogo Woodstock.

La contea confina ad ovest con la contea di Aroostook (Maine, USA), a nord con quella di Victoria e a sudest con quella di York, dalla quale è stata formata nel 1831. Il fiume Saint John divide in due la parte occidentale della contea. Il fiume Miramichi di sudovest scorre attraverso la parte orientale della contea. L'attività economica principale nella contea è la coltivazione della patata. Nella contea, precisamente nel territorio comunale di Hartland, vi è il ponte coperto più lungo del mondo, denominato appunto ponte di Hartland.

Suddivisioni

Altri progetti

Collegamenti esterni

Contee del Nuovo Brunswick